Отабек Гайратович Шукуров (; ) — узбекистанский футболист, полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» и национальной сборной Узбекистана.

Карьера 
Начал карьеру в мубарекском клубе «Машъал». Также играл за «Бухару». С 2016 года по ноябрь 2017 года являлся игроком «Бунёдкора». С декабря 2017 года по июль 2022 года играл в клубе «Шарджа» из ОАЭ. 24 июля 2022 года стало известно о переходе Шукурова в турецкую команду «Фатих Карагюмрюк».

Играл в юношеской, молодёжной и олимпийской сборных Узбекистана. С 2016 года стал привлекаться в национальную сборную. Участник Кубка Азии 2019.

Примечания 

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Бунёдкор»
Игроки ФК «Машал»
Игроки ФК «Бухара»
Игроки ФК «Шарджа»
Игроки ФК «Фатих Карагюмрюк»